Marcel Granollers și Horacio Zeballos au fost campionii en-titre, dar au pierdut în semifinale în fața perechii Jamie Murray și Bruno Soares.

Simone Bolelli și Fabio Fognini au câștigat titlul, învingându-i pe Murray și Soares în finală, cu 7–5, 6–7(2–7), [10–6].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022